Darby Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Darby Plantation (New Iberia, Louisiana), NRHP-ID 73000868
 Darby Plantation (Edgefield, South Carolina), NRHP-ID 74001851